Драги Крстевски (Скопље, 1930 — Скопље, 1987) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Вучја ноћ  || Благоја
|-
| 1959. || Виза зла  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Твојот роденден Кратки филм || /
|-
| 1963. || Невољите на покојниот К.К Кратки филм || /
|-
| 1969. || Република у пламену  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1977. || Сакате ли уште едно парче торта ТВ филм|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Човекот
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Опасна баба Кратки филм || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || /
|-
| 1987. || Чорбаџи Теодос ТВ филм || Ампо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 1987.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци